Африканда:

 Африканда — посёлок в Мурманской области. Входит в городской округ город Полярные Зори.
 Африканда — станция Мурманского региона Октябрьской железной дороги.
 Африканда — военный аэродром в Мурманской области, расположенный севернее посёлка Африканда, в Заполярье.